Karma ou carma, aspecto da religião e filosofia indianas

Computação 
Karma (informática), programa de computador utilizado para processamento de dados e imagens

Ficção 
Karma (Marvel Comics) - um personagem da Marvel Comics

Música 
 Karma (banda) - Banda brasileira de rock rural dos anos 1970

Álbuns 
 Karma (álbum de Delerium), um álbum de 1997 do grupo de música eletrônica Delerium
 Karma (álbum de Kamelot), um álbum de 2001 da banda de metal Kamelot
 Karma (álbum de Mucc), um álbum de 2010 da banda japonesa MUCC
 Karma (álbum de Pharoah Sanders), um álbum de 1969 por Pharoah Sanders
 Karma (álbum de Rick Springfield), um álbum de 1999 por Rick Springfield
 Karma (álbum de Tarkan), um álbum de 2001 pela cantora de música pop Tarkan
 Karma (álbum de Winger), um álbum de 2009 da banda de rock Winger

Canções 
Karma (canção de Alicia Keys), uma canção da cantora norte-americana Alicia Keys
Karma (canção de Black Eyed Peas), uma canção do grupo norte-americano The Black Eyed Peas
Karma (canção de The Saturdays)
Karma (canção de Kokia)
Karma (canção de Lloyd Banks)

Outros 
Kharma, uma lutadora de wrestling norte-americana